Владимир Григорьевич Кириллов (12 декабря 1908, Харьков — 7 августа 2001) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР с 1958 г., в 1931—1935 гг. имел звание советского мастера (один из четырёх шахматистов, лишённых звания мастера по итогам квалификационной проверки ВСФК в 1935 году и сумевших позже вторично выполнить мастерский норматив).

Биография 
Химик-технолог. Окончил Харьковский политехнический институт.

Многократный участник чемпионатов Украинской ССР: дважды (1928 и 1933 гг.) делил 1—2-е, в 1946 г. занял 3-е, в 1940 — 3—4-е места. Играл в 6, 7 и 8 чемпионатах СССР, ряде полуфиналов последующих советских чемпионатов. В 1958 г. свёл вничью квалификационный матч с П. Е. Кондратьевым 7 : 7 (+4 −4 =6).

Играл по переписке. В составе сборной Ленинграда стал победителем 5-го командного чемпионата СССР (1975—1978 гг.).

В период с 1950 по 1969 гг. работал в качестве тренера в Ленинградском Дворце пионеров. Среди учеников — международный мастер А. М. Лукин, международный гроссмейстер Г. Б. Сосонко.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 Черепков А. Пиротехника : Памяти В. Г. Кириллова // Шахматный Петербург. — 2001. — № 4 (22). — С. 45—48.

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Педагоги и методисты Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры России